Conquista, Spaans voor verovering, kan verwijzen naar:

Conquista (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
Conquista (Córdoba), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
De Spaanse kolonisatie van Zuid-Amerika

Zie ook:
Reconquista (doorverwijspagina)